

Astronomia 
 Wegener – cratere lunare
 Wegener – cratere su Marte
 29227 Wegener – asteroide della fascia principale

Persone 
 Alfred Lothar Wegener – geologo, meteorologo ed esploratore tedesco
 Gerda Wegener – pittrice danese
 Paul Wegener – attore, regista e sceneggiatore tedesco